Harry Radley, dit Yip Radley, (né le  à Ottawa, province de l'Ontario au Canada - mort le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évoluait au poste de défenseur.

Carrière 
En 1930, il a commencé sa carrière professionnelle avec les Eagles de New Haven dans la CAHL. Il a évolué dans la Ligue nationale de hockey avec les Americans de New York et les Maroons de Montréal. Il met un terme à sa carrière en 1940.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1930-1931 || Eagles de New Haven || Can-Am || 34 || 1 || 2 || 3 || 77 || - || - || - || - || -
|-
| 1930-1931 || Americans de New York || LNH || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 1931-1932 || Eagles de New Haven || Can-Am || 40 || 4 || 0 || 4 || 82 || - || - || - || - || -
|-
| 1932-1933 || Eagles de New Haven || Can-Am || 27 || 1 || 0 || 1 || 34 || - || - || - || - || -
|-
| 1933-1934 || Indians de Cleveland || LIH ||  || 4 || 6 || 10 || 92 || - || - || - || - || -
|-
| 1934-1935 || Flyers de Saint-Louis || AHA || 48 || 6 || 6 || 12 || 63 || - || - || - || - || -
|-
| 1935-1936 || Oilers de Tulsa || AHA || 47 || 5 || 6 || 11 || 72 || - || - || - || - || -
|-
| 1936-1937 || Maroons de Montréal || LNH || 17 || 0 || 1 || 1 || 13 || - || - || - || - || -
|-
| 1936-1937 || Reds de Providence || IAHL || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 1936-1937 || Eagles de New Haven || IAHL || 4 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 1937-1938 || Oilers de Tulsa || AHA || 47 || 0 || 10 || 10 || 68 || - || - || - || - || -
|-
| 1938-1939 || Greyhounds de Kansas City || AHA || 10 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 1938-1939 || Skyhawks de Wichita || AHA || 29 || 4 || 6 || 10 || 32 || - || - || - || - || -
|-
| 1939-1940 || Skyhawks de Wichita || AHA || 6 || 0 || 1 || 1 || 6 || - || - || - || - || -

| 19 || 0 || 1 || 1 || 13 || - || - || - || - || -

Références

Voir aussi 

Naissance en juin 1908
Décès en août 1963
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Americans de New York
Joueur des Maroons de Montréal
Joueur des Eagles de New Haven (Can-Am)
Défenseur de hockey sur glace
Décès à 55 ans